Krimmel ist der Name folgender Orte:

 Krimmel (Tannheim), ein Ortsteil der oberschwäbischen Gemeinde Tannheim in Baden-Württemberg

Krimmel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Krimmel (1926–2020), deutscher Kulturpolitiker und Maler und Zeichner
 Gérard Krimmel (* 1944), deutscher Maler
 Konstantin Krimmel (* 1993), deutscher Opern-, Konzert- und Liedsänger in der Stimmlage Bariton
 OA Krimmel (* 1967 als Oliver A. Krimmel), deutscher Gestalter

Siehe auch:

 Krimml
 Grimmel